

Toponyme

Hereford, ville du Herefordshire (comté de Hereford) ;

Hereford, ville située dans l'État de Pennsylvanie ;
Hereford, ville située dans l'État du Texas ;
 District historique d'Hunter Hereford Ranch,  district historique du comté de Teton, dans le Wyoming.

Élevage 
Hereford, race bovine qui tient son nom de la ville anglaise.
 Hereford, race porcine.

Titulature 
 Duc de Hereford
 Comte de Hereford

Voir aussi 
Herford, une ville allemande située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis